Il doppio  del Levene Gouldin & Thompson Tennis Challenger 2013 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Challenger Tour 2013.

Dudi Sela e Harel Srugo erano i detentori del titolo, ma quest'anno non hanno partecipato.

Bradley Klahn e Michael Venus hanno battuto in finale Adam Feeney e John-Patrick Smith 6–3, 6–4.

Teste di serie

  Adam Feeney /  John-Patrick Smith (finale)
  Bradley Klahn /  Michael Venus (Campioni)

  Ilija Bozoljac /  Miša Zverev (quarti di finale)
  Jarmere Jenkins /  Austin Krajicek (semifinali)

Tabellone

Tabellone

Note 
 
 

Levene Gouldin & Thompson Tennis Challenger 2013
ATP Challenger Tour 2013